

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1 Ćwiartka

2 Ćwiartka

3 Ćwiartka

4 Ćwiartka

Linki zewnętrzne 
 Drabinka turnieju na stronie ITF 

Australian Open 2008
Australian Open – gra mieszana